Abdoulaye Diaby (1991-), footballeur international malien
 Abou Diaby (1986-), footballeur international français
 Karamba Diaby (1961-), homme politique allemand
 Kariata Diaby (1995-), basketteuse ivoirienne
 Mamadou Maribatrou Diaby (1942-2006), homme politique malien
 Mahamadou Diaby (1990-), rugbyman français
 Moussa Diaby (1999-), footballeur français
 Moustapha Mamy Diaby (1971-), homme politique guinéen
 Omar Diaby (vers 1976-), jihadiste franco-sénégalais
Patronyme africain